Akim – serie a fumetti edita dal 1950
Akim – capo di governo in Kazakistan o in Kirghizistan
Angkatan Keadilan Insan Malaysia (AKIM) – partito politico malese
Akim o Akyem – tribù del Ghana
8321 Akim – asteroide